Havant & Waterlooville FC (celým názvem: Havant & Waterlooville Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Havant v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1998 po fúzi klubů Havant Town a Waterlooville. Od sezóny 2018/19 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu West Leigh Park s kapacitou 5 250 diváků.

Získané trofeje 
 Hampshire Senior Cup ( 2× )
 2015/16, 2017/18

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2007/08
 FA Trophy
 Semifinále: 2002/03, 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1998–1999: Southern Football League (Southern Division)
 1999–2004: Southern Football League (Premier Division)
 2004–2015: Conference South
 2015–2016: National League South
 2016–2017: Isthmian League (Premier Division)
 2017–2018: National League South
 2018– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1998